Muntau ist ein Ortsname:

 Muntau, bis 1938 Muntowen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Muntowo, Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Muntau ist der Familienname folgender Personen:

 Ania Muntau (* 1965), deutsch-schweizerische Medizinerin und Pädiaterin
 Georg Muntau (1898–1970), deutscher Fußballschiedsrichter
 Johannes Muntau (1876–1963), deutscher Justizbeamter und Politiker (CSVD)